Kotlin kan syfta på:

 Kotlin (programspråk) – ett programspråk sponsrat av JetBrains
 Kotlin-klass –  NATO-rapporteringsnamn på en serie jagare byggda i Sovjetunionen på 1950-talet
 Kotlin – en rysk ö i östra Finska viken, se Reitskär